Wladimir Basarow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Basarow (Biathlet) (* 1971), kasachischer Sommerbiathlet
 Wladimir Alexandrowitsch Basarow (1874–1939), russischer Philosoph und Publizist